Super Rugby 2022 può riferirsi a:

 Super Rugby 2022 – 27ª edizione del Super Rugby, competizione di rugby a 15 maschile
 Super Rugby 2022 – 1ª edizione del Super Rugby Aupiki, competizione di rugby a 15 femminile